Села:
 Курганне — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Курганне — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Курганне — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Курганне — Полтавська область, Семенівський район

Селище:
 Курганне — Харківська область, Великобурлуцький район